«Таможня» — советский полнометражный цветной художественный фильм, поставленный на Киностудии «Ленфильм» в 1982 году режиссёром Александром Муратовым.

Премьера фильма в СССР состоялась 9 ноября 1982 года.

Сюжет 
Контрабандист (Вадим Яковлев), перевозящий на теплоходе золотые монеты в специальном поясе с кармашками, сбрасывает за борт увидевшего секретный груз моториста. В ленинградском порту на досмотр этого судна направляется начинающий таможенник (Михаил Боярский). Судовой врач (Владимир Ерёмин) — школьный друг таможенника, поэтому прошёл таможенный пункт без досмотра, чем и воспользовался контрабандист, подложив ему в портфель пояс с монетами. Затем контрабандист заезжает к доктору, забирает пояс и даёт ему 5 тысяч рублей. Молодой врач негодует и позже приезжает на дачу контрабандиста, где тот убивает его. Сообщник контрабандиста решает, что ситуация с таможней сильно накалена, и предлагает в очередной рейс идти пустым. Но контрабандист вынашивает свой план, он решает со всем золотом сбежать за границу. Молодой таможенник, разыскивая своего друга, выходит на след контрабандиста и в конце концов при досмотре на отходе судна изобличает преступника.

В ролях 
 Михаил Боярский — Юрий Хорунжев, начинающий таможенник
 Валентин Гафт — Владимир Николаевич Никитин, опытный таможенник, начальник группы досмотра
 Вадим Яковлев — Николай Дельков, судовой механик, контрабандист
 Владимир Ерёмин — Витя Малышев, судовой врач
 Татьяна Ташкова — Наталья, жена Малышева
 Валерий Захарьев — Пашка
 Юрий Башков — Евсеич
 Виктор Ильичёв — Громов, судовой механик
 Иван Краско — Конников, заведующий медицинским складом, сообщник Делькова
 Вячеслав Сорокин — Перов, таможенник
 Константин Бутаев — Серапян, начинающий таможенник

в эпизодах:
 Герберт Дмитриев — капитан
 Любовь Малиновская
 Пётр Шелохонов — Начальник таможни

Съёмочная группа 
 Автор сценария — Владимир Мазур при участии И. Константинова
 Режиссёр-постановщик — Александр Муратов
 Оператор-постановщик — Владимир Васильев
 Художник-постановщик — Евгений Гуков
 Композитор — Александр Михайлов
 Звукооператор: Галина Горбоносова
 Монтаж: Гюльсюм Субаева

Ссылки 
 
 «Таможня» Аннотированный каталог фильмов киностудии «Ленфильм» 1918—2003.
 «Таможня» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фильмы СССР 1982 года
Фильмы Александра Александровича Муратова
Фильмы студии «Ленфильм»
Детективные фильмы СССР
Фильмы на русском языке
Фильмы о таможенниках